Psammodrilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Bertil Swedmark 1952. Psammodrilus ingår i familjen Psammodrilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Psammodrilus